Tamtam steht für:
 Tamtam, ostasiatischer Metallgong
 Tamtam (Markenname), bekannte Schweizer Marke für die Süßspeise Flans
 Tamtam Aktuell, regelmäßige Jugendsendung des Radiosenders Sender Freies Berlin
 Tamtam-Hocker, Möbelstück
 Tam-Tam Pour L’Éthiope, ehemaliges Hilfsprojekt für Afrika

Siehe auch:
 Tom Tom